Золотовицький — російське прізвище.

Жіноча форма прізвища  Золотовицька.

Відомі носії 
 Золотовицький Ігор Якович (. 1961) — радянський і російський актор театру і кіно, театральний педагог, ректор Школи-студії МХАТ, заслужений артист Російської Федерації.
 Золотовицька Ірма Львівна (. 1932) — радянський і ізраїльський музикознавець, музичний критик, педагог, професор.